Крыгин — русская фамилия. Известные носители:

Мужчины 
 Крыгин, Вячеслав Дмитриевич (1871—1932) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор.
 Крыгин, Михаил Петрович (1918−1945) — Герой Советского Союза.

Женщины 
 Крыгина, Надежда Евгеньевна (р.1961) — русская певица, исполнительница русских народных песен, заслуженная артистка России.